Белград — топоним.

 Белгра́д — столица и самый крупный город Сербии.
 Белград — аэропорт города Белград.
 «Белград» — футбольный клуб из города Белград.
 Белград — отдельная территориальная единица в Центральной Сербии.
 Белград — город в округе Стернс, штат Миннесота, США.
 Белград — тауншип в округе Николлет, Миннесота, США.
 БМ–21А «БелГрад» — белорусская модернизация советской РСЗО БМ-21 «Град».
 Белград — название города Секешфехервар во времена турецкого владычества.
 Белград — средневековое название города Алба-Юлия.

См. также 
 Белгрейд — город в Монтане (США), названный в честь столицы Сербии.